Tunézia 1968-ban vett részt első alkalommal az olimpiai játékokon, és azóta minden nyári sportünnepre küldött sportolókat, kivéve 1980-ban, de nem szerepelt még a téli olimpiai játékokon.

Az ország sportolói 13 érmet nyertek, legeredményesebb sportáguk az úszás.

A Tunéziai Olimpiai Bizottság 1957-ben alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Abdelhamid Slama.

Érmesek

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források

További információk 
 Tunéziai Olimpiai Bizottság

Nemzetek az olimpiai játékokon